Mary Reitano ha battuto in finale Renee Schuurman 6–2 6–3.

Teste di serie
 Sandra Reynolds (quarti di finale)
 Renee Schuurman (finalista)
 Lorraine Coghlan (quarti di finale)
 Mary Reitano (Campionessa)
 Jan Lehane (semifinalista)
 Mary Hawton (semifinalista)
 Thelma Long (primo turno)
 Betty Holstein (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1959